Chris Wood peut faire référence à :
 Chris Wood (1944-1983), musicien rock ;
 Chris Wood (né en 1991), footballeur ;
 Chris Wood (1987-), golfeur britannique ;
 Chris Wood (1988-), acteur américain ;
 Chris Wood (1969-), musicien de jazz avec le trio Medeski, Martin & Wood ;
  (1940-), politicien du parti libéral-démocrate dans le Comté de Durham en Angleterre.

Source de la traduction